

Українці 
 Капранов Василь Логвинович (1904—1950) — український радянський партійний діяч, учасник партизанського руху. Депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.
 Капранов Віталій Віталійович та Капранов Дмитро Віталійович (1967) — українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі. Відомі як Брати Капранови.
 Капранов Сергій Віталійович (1963) — культуролог, релігієзнавець, японознавець.

Росіяни 
 Капранов Григорій Матвійович (1906—1960) — радянський партійний діяч, депутат Верховної Ради СРСР 2-го скликання.
 Капранов Микола Євдокимович (1895—?) — радянський партійний і державний діяч.
 Капранов Олексій Васильович (1965—2020) — відомий російський психолог з Барнаулу, автор методик, розробок, книг з психології.

 Капранова Ольга Сергіївна (1987) — російська гімнастка, чотириразова чемпіонка світу з художньої гімнастики.

Примітки 

Прізвища
Прізвища на -ов